

Società e organizzazioni
Compass – società di credito al consumo del gruppo bancario Mediobanca
Compass Airlines (Australia) – compagnia aerea australiana
Compass Airlines (America del Nord) – compagnia aerea statunitense, sussidiaria della Delta Air Lines
Compass Group – società di servizi britannica
Compass International Pictures – compagnia di distribuzione cinematografica

Scienza e tecnologia
COMPASS Tokamak – Reattore a fusione sperimentale
Esperimento COMPASS – esperimento di fisica installato all'acceleratore SPS del CERN
Compass – sistema satellitare globale di navigazione
COMPASS (COMPrehensive ASSembler) – macro assembler per Control Data Corporation 3000
Jeep Compass – crossover SUV
 Jeep Compass (2006)
 Jeep Compass (2016)

Musica
Compass – album di Joshua Redman del 2009
Compass – album di Jamie Lidell del 2010
Compass – album di Lukas Rieger del 2016
Compass – album del Mexican Institute of Sound del 2016
 Compass – album di Lukas Rieger del 2016
Compass – singolo dei Lady Antebellum del 2013, dall'album Golden